О́рсер () — англоязычная, французская фамилия. Известные носители:
 Брайан Орсер (, род. 1961) — канадский фигурист.
 Лиленд Орсер (, род. 1960) — американский актёр.
 Эрл Орсер (, 1928 — 2004) — канадский бизнесмен.